Ridley kan syfta på:

 Ridley, Cheshire - en civil parish i Cheshire, England
 Ridley, Essex - i Essex, England
 Ridley, Kent - en ort i Kent, England
 Ridley, Northumberland - en ort i Northumberland, England

Personer

 Daisy Ridley (född 1992), brittisk skådespelare
 Frances Ridley Havergal (1836−1879), engelsk psalmförfattare
 Henry Nicholas Ridley (1855−1956), engelsk botaniker
 Matt Ridley (född 1958), brittisk journalist, författare och företagare, 5:e viscount Ridley
 Matthew White Ridley, 1:e viscount Ridley (1842−1904)
 Nicholas Ridley (biskop) (omkring 1500−1555), engelsk martyr
 Nicholas Ridley, baron Ridley av Liddesdale (1929−1993), brittisk politiker
 Philip Ridley (född 1964), engelsk författare, konstnär och filmregissör
 Ridley Scott (född 1937), engelsk filmregissör
 Yvonne Ridley (född 1958), brittisk journalist

 Ridley (auktor)

Fiktiva gestalter
 Ridley (Metroid) - återkommande antagonist i Metroid-serien

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn